Mikkola kan syfta på :

 Mikkola (Vanda) – stadsdel i Vanda, Finland
 3381 Mikkola – en asteroid

Personer
Hannu Mikkola, finsk rallyförare
Heikki Mikkola, finsk motocrossförare
Jooseppi Julius Mikkola, finsk språkforskare
Marja-Leena Mikkola, finländsk författare

Finska efternamn